Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2010./11. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar  

 Izvori: 
 NS F BiH

Jug 

 Izvori: 
  NS F BiH

Sjever 

 Izvori: 
  NS F BiH 
 Posavina Sport 
 tolisa.info, rezultati 
 tolisa.info, ljestvica

Zapad

Zapad 1 

 Izvori: 
  NS F BiH

Zapad 2 

 Izvori: 
  NS F BiH

Doigravanje za prvaka  

 Izvori: 
  NS F BiH

Druga liga Republike Srpske

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 posavinasport.com  
 posavinasport.com, rezultati po kolima

Zapad 

 Izvori:  
  rsssf.com  
 posavinasport.com  
 posavinasport.com, rezultati po kolima

Poveznice

Izvori 

  

2010-11
 3